Luksemburg:
 Eisch – rzeka

Osoby:
 Erwin Eisch – niemiecki artysta
 Gretel Eisch – niemiecka artystka

Zobacz też:
 Aisch